Ivan Grozny peut désigner :
 Ivan IV de Russie, dit « Ivan le Terrible », en russe , , premier Tsar de Russie ;
 l'Ivan Grozny, un volcan de Russie situé sur Itouroup, dans les îles Kouriles.